

Patronymes 
Serebriakov (masculin ; ) ou Serebriakova (féminin ; ), également Serebriakoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Serebriakoff (1907-1994), artiste peintre et aquarelliste russe
 Alexeï Serebriakov (1964-), acteur russe
 Catherine Serebriakoff (1913-2014), artiste peintre et aquarelliste russe
 Lazar Serebriakov (1795-1862), amiral russe
 Zinaïda Serebriakova (1884-1967), artiste peintre russe
 Leonid Sérébriakov (1888-1937), révolutionnaire russe

Autres 
 Alexandre Vladimirovitch Sérébriakov, personnage de la pièce de théâtre Oncle Vania d'Anton Tchekhov.

Patronyme russe